Greenock and Inverclyde steht für:

 Greenock and Inverclyde (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Greenock and Inverclyde (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus